Raji ist der Familienname folgender Personen:

 B. J. Raji (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Deborah Raji, nigerianisch-kanadische Informatikerin und Aktivistin

Raji steht für:

 Raji (Sprache)
 Raji (Ethnie)